Star Ocean (computerspelserie), een serie actierollenspellen van Square Enix
 Star Ocean (computerspel), het eerste spel in de serie uit 1996